Воево́да ви́ленский — должностное лицо Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Виленское воеводство имело трёх сенаторов которыми были: воевода виленский, каштелян и епископ виленские.

Воеводы

Литература